Le tournoi de tennis de Suède est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2016, classée en catégorie International, se dispute du 18 au .

Laura Siegemund remporte le simple dames. En finale, elle bat Kateřina Siniaková, décrochant à cette occasion le premier titre de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Andreea Mitu et Alicja Rosolska.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Suède (ATP 2016)
 Tournoi de tennis de Suède
 Saison 2016 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2016
Suede
Sport en Suède en 2016
Tennis en juillet 2016